Алексей Владимирович Кнышов (род. 30 июля 1968, Ростов-на-Дону) — российский политик и бизнесмен. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от «Единой России».

Образование 
 1985 г. — Окончил Ростовскую среднюю школу N43
 1989 г. — Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (специальность — инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники)
 1989-1990 гг. — Служил командиром механизированного взвода в одной из частей СКВО. Уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас в связи с сокращением вооружённых сил.
 2002 г. — Окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы (экономист-менеджер) и одновременно с этим защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Трудовая деятельность 
 1991 г. — заместитель директора ЗАО «ПО „Ростовстройматериалы“».
 1992 г. — директор ЗАО «ПО „Ростовстройматериалы“».
 1996 г. — генеральный директор ЗАО «ПО „Ростовстройматериалы“».
 2001 г. — председатель Совета директоров ОАО «Донаэродорстрой».
 с 2005 г. — генеральный директор ОАО «Группа строительных компаний „Дон“».
 с 2011 г. – член Правления, член Совета директоров  АО «Донаэродорстрой
 2015-2018 гг – председатель  Совета    директоров  АО«Донаэродорстрой»
 с 2016 г. – член Совета директоров ОАО «Группа строительных компаний» «ДОН»
 в 2019 г. – генеральный директор ОАО «Группа строительных компаний» «ДОН»

Научная деятельность 
 2019 г. — заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» Шахтинского автодорожного института

Общественно-политическая деятельность 
 В 1998 и 2003 году избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области II и III созывов по 24-му Багаевскому избирательному округу, где был заместителем председателя комитета по социальной политике, работал в областной комиссии по контролю за ходом строительства Волгодонской АЭС.
 В 2001 году принимал активное участие в создании Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
 В 2005 году стал членом партии «Единая Россия».
 В марте 2008 года одержал победу на выборах в Законодательное Собрание IV созыва по 10-му Мартыновскому одномандатному избирательному округу, укрупнённому на базе Багаевского. За А.Кнышова отдали голоса 70,02 % избирателей. В четвёртом созыве работал заместителем председателя комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку.
 4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной Думы шестого созыва от Ростовской области. В Государственной Думе вошёл в состав комитета по строительству и земельным отношениям, возглавил экспертный совет по дорожному хозяйству и логистической инфраструктуре.
 С 9 марта 2012 являлся постоянным членом российской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы от «Единой России», входит в комиссию по политическим вопросам и комиссию по культуре.

Семья 
Женат, воспитывает трёх дочерей и сына.

Награды 

 2018г. - медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» за большой вклад в социально-экономическое развитие Донского края и многолетний добросовестный труд.

Примечания

Ссылки 
 Блог в живом журнале 
 Блог на «Эхо Москвы» 
 Страница депутата Кнышова на официальном сайте Государственной Думы 
 Страница депутата Государственной Думы на сайте фракции «Единой России»
 Сайт «Группа строительных компаний „Дон“» 
 Кнышов Алексей Владимирович // Декларатор.org База данных деклараций о доходах и имуществе чиновников России 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Предприниматели России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Члены «Единой России»